Plusieurs personnages portent ce nom dans la mythologie grecque, notamment :
 Aphéidas fils d'Arcas, roi d'Arcadie ;
 Aphéidas fils d'Oxyntès, roi d'Athènes.